Voer Sogn henviser til flere artikler:
 Voer Sogn (Brønderslev Kommune) – et sogn i Brønderslev Kommune og i Sæby Provsti
 Voer Sogn (Norddjurs Kommune) – et sogn i Norddjurs Kommune og i Rougsø-Sønderhald-Midtdjurs Provsti